La delgada línea blanca puede referirse a:
The Thin White Line, episodio de Padre de familia.
La delgada línea blanca, libro de Juan Gasparini y Rodrigo de Castro, sobre de las acusaciones de narcotráfico contra Augusto Pinochet.